Песанья ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси. Входит в экономико-статистический  микрорегион Песанья. Население составляет 23 057 человек на 2008 год. Занимает площадь 995,699 км². Плотность населения — 17,1 чел./км².

Праздник города — 7 января.

История 
Город основан 7 января 1881 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 46.999.373,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.745,93 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,635 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс